Die Premier League 2013/14 war die 22. Spielzeit der Premier League und gleichzeitig die 115. Erstligasaison im englischen Fußball. Sie begann am 17. August 2013 und endete am 11. Mai 2014.

Am letzten Spieltag sicherte sich Manchester City die Meisterschaft vor dem FC Liverpool. Titelverteidiger Manchester United erreichte in der ersten Saison nach dem Rücktritt des langjährigen Trainers Alex Ferguson Rang 7.

Spielstätten 
Die Spielstätten sind nach der Kapazität der Stadien geordnet.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Spielerstatistiken

Torschützenliste

Torvorlagenliste 
Bei gleicher Anzahl von Torvorlagen sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.

Die Meistermannschaft von Manchester City 
Nach den Regeln der Premier League erhält ein Spieler eine offizielle Siegermedaille, wenn er für den Meisterverein mindestens fünf Premier-League-Partien absolviert. Vor diesem Hintergrund zählen nur die nachstehenden Akteure als englische Meister der Saison 2013/14. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Zuschauertabelle 
Die Sortierung erfolgt nach dem Zuschauerschnitt (pro Spiel). Die Angaben der Vereine beziehen sich meist auf die verkauften Karten, nicht die tatsächliche Zuschauerzahl.

Neueinführung der Torlinientechnik 
Anfang April 2013 beschloss die FA bei einem Treffen mit den 20 Clubchefs der Erstligavereine die Einführung einer Torlinientechnologie, um in Zukunft strittige Torsituationen genau analysieren zu können. Es wurde entschieden, das computergestützte System Hawk-Eye in allen Erstligastadien zu installieren, die Kosten der Installation tragen die Vereine und betragen mehrere Hunderttausend Euro pro Club.

Weblinks 
 England 2013-14 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

2013 14
Fußballsaison 2013/14